Yoldia är ett släkte av musslor. Yoldia ingår i familjen Yoldiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Yoldia